

Locaties in Nederland 
Biezen (Nijmegen), een wijk in de Nederlandse stad Nijmegen
Biezen (Zeeland), een buurtschap bij het Nederlandse dorp Eede, gemeente Sluis
Huize De Biezen, een landhuis in Barneveld, in de Tweede Wereldoorlog reserveringskamp, daarna Moluks woonoord
De Biezen, een nat natuurgebied in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, zie Biezen en Milschot
De Biezen, een eiland in het Wolderwijd, een Veluwerandmeer in Nederland
Alden Biesen of Oude Biezen, een vroegere landcommanderij van de Duitse Orde

Nederlandse personen 
Arthur van der Biezen, een Nederlands advocaat
Koen van der Biezen een Nederlands voetballer
Raymon van der Biezen, een Nederlandse fietscrosser

Overige 
Bieżeń, een plaats in de Poolse powiat Kłobucki, woiwodschap Silezië
Bies (doorverwijspagina), het enkelvoud van biezen